Skattekort kan henvise til flere artikler: 

 Skattekortet bruges i forbindelse indkrævning af skat i Danmark.
 Et skattekort anvendes i eventyr til at vise vej til en skjult skat.